Cerodrillia hendersoni är en snäckart som beskrevs av Bartsch 1943. Cerodrillia hendersoni ingår i släktet Cerodrillia och familjen Drilliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
hendersoni